Tuyên Quang steht für:

 Tuyên Quang (Provinz), Provinz in Vietnam
 Tuyên Quang (Stadt), Stadt in Vietnam